

Astronomia
3836 Lem – asteroide del sistema solare

Aziende 
LEM – dipartimento audio della Generalmusic ex azienda italiana di Strumenti musicali

Codici
LEM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lemmon (Stati Uniti d'America)
LEM – codice vettore ICAO di Alim Airlines
lem – codice ISO 639-3 della lingua nomaande

Elettronica
Lem –

Onomastica
Lem – variante del nome proprio Lemuel

Persone
 Nguyễn Văn Lém – attivista vietnamita
Stanisław Lem – scrittore polacco

Veicoli
LEM – Lunar Excursion Module : modulo di escursione lunare, nome iniziale del Modulo Lunare Apollo
LEM – Laboratorio Elettronico Mobile : prototipo di veicolo elettrico costruito dalla Michelotti nel 1973

Videogiochi
Lem – personaggio della serie Pokémon